Sint-Vituskapel (Well), een kapel in het Limburgse Well, Nederland
 Sint-Vituskapel (Leeuwarden), een kapel in het Friese Leeuwarden, Nederland

Zie ook 
 Sint-Vituskerk (doorverwijspagina)